Ruthenberg steht für folgende geographischen Objekte:
 Ruthenberg (Rothaargebirge) (), Erhebung bei Elleringhausen (Olsberg) im Rothaargebirge, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Brachenfeld-Ruthenberg, Stadtteil von Neumünster, Schleswig-Holstein

Ruthenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Ruthenberg (1882–1927), US-amerikanischer Parteifunktionär (Kommunistische Partei)
Dieter Ruthenberg (* 1939), deutscher Radrennfahrer.
 Georg Ruthenberg, bekannt als Pat Smear (* 1959), US-amerikanischer Musiker
 Hans-Hartwig Ruthenberg (1928–1980), deutscher Agrarwissenschaftler

 Sebastian Ruthenberg (* 1984), deutscher Pokerspieler
 Pinchas Ruthenberg (1879–1942), russischer Wasserbauingenieur
 Vera-Maria Ruthenberg (1920–2009), deutsche Kunsthistorikerin
 Willy Ruthenberg (1888–??), deutscher Politiker, MdL Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
 Rutenberg
 Cornelis Ruhtenberg (1923–2008), deutsch-amerikanische Malerin